Варси:

 Варси — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Парма.
 Варси, Дайан (1938—1992) — американская актриса.